Princesa Marta Švedska (polno ime Märtha Sofia Lovisa Dagmar Thyra), * 28. marec 1901, Stockholm, Švedska, † 5. april 1954, Oslo, Norveška.

Marta je bila kronska princesa Norveške in žena bodočega kralja Olafa V.. Trenutni vladajoči kralj Harald V. je njen sin.

Poroka in kraljevsko življenje 

Princesa Marta se je rodila v Stockholmu kot hčerka princa Karla Švedskega in princese Ingeborg Danske. Po enoletni zaroki se je 21. marca 1929 poročila s svojim bratrancem kronskim princem Olafom Norveškim v katedrali v Oslu. Martina poroka je bila prva kraljeva poroka na Norveškem v 340. letih. V njuni zakonski zvezi, za katero velja prepričanje, da je bila uspešna v velikem meri kot posledica njune pristne ljubezni naklonjenosti do drug drugega, so se jima je rodili trije otroci: Ragnhild (1930–2012), Astrid (roj. 1932) in težko pričakovani dedič Harald (roj. 1937).

Kronska princesa je bila hitro sprejeta v srcih norveških ljudi zaradi svoje enostavnosti, na mirni način. Namesto da se prepustila pretiravanju svoje vzvišene pozicije, je bila kronska princesa izjemno skromna, lahkotna in radodarna. En tak primer je prikazan v njeni želji, da bi v praksi svoje spretnosti, kot šivilja, šivala oblačila zase in za svoje otroke. Leta 1939 sta tik pred izbruhom druge svetovne vojne v Evropi kronski princ in princesa naredila zelo priljubljen obisk v Združenih državah Amerike. Par se je spoprijateljil s predsednikom Franklinom Rooseveltom in njegovo ženo Eleanor Roosevelt. Med tem obiskom je par opravil obširno turnejo v Upper Midwestu, kjer so se ustalili številni norveški priseljenci.

Med turnejo je bila kronska princesa Marta počaščen s sprejemom v sestrstvo Delta Zeta. Nacionalna predsednica sestrstva Myrtle Graeter Malott je Marti in njeni dvorni dami dala broško med iniciacijskim obredom na univerzi v Severni Dakoti.

Druga svetovna vojna 

Kronska princesa Marta, ki je veliko prispeval pri mobilizaciji za norveško samozaščito, je 26. januarja 1940 naredila javno naznanilo, v katerem je spodbudila norveške ženske, da sodelujejo pri mobilizaciji. Ko je aprila 1940 Nemčija napadla Norveško so kronska princesa in njeni otroci na začetku pobegnili v njeno rodno državo Švedsko, vendar tam ni bila dobro sprejeta. Mnogi Švedi so čutili, da je zaradi nje Švedska nevtralnost ogrožena. Nekateri so celo predlagali, da bi morala sprejeti predlog s strani Nemcev in vrniti svojega triletnega sina princa Haralda, tako da bi ga Nemci lahko proglasili za kralja. To za princeso Marto ni bila nikoli videti kot možnost. Na povabilo predsednika Roosevelta je odšla v Združene države na prometni ameriški legije vojske Združenih držav Amerike, preko takrat finskega pristaniškega mesto Petsamo. V ZDA je skupaj s svojimi otroki sprva prevzela prebivališče v Beli hiši.

Kronski princ Olaf pa je šla z očetom kraljem v Združeno kraljestvo, kjer je delal z norveško vlado, ki je bila tudi v izgnanstvu. Tako je bil kronski par, kot so bili tudi mnogi pari v tistem času, ločen za večino časa vojne.

Avgusta leta 1941 je kronska princesa Marta potovala s predsednikom Rooseveltom in Winstonom Churchillom na krovu predsedniške jahte USS Potomac, kjer je bilo skrivno srečanje za razvoj Novofundlandske in Atlantske listine.

Prijateljstvo, ki ga je kronski par gojil z Roosevelti, je bilo nadalje razvito v vojnih letih. Leta 1942 je ZDA izgnanim norveškim močim dal dar, lovsko podmornico NNV kralj Haakon VII. (HNoMS King Haakon VII), ki ga je prejela princesa Marta, ki je v svojem odgovoru na dar dala govor v podporo norveške osvoboditve. S svojimi impresivnimi deli pri pomoči ameriškemu Rdečem križu in v imenu norveških interesov je močno navdušila Roosevelta in vplivala na njegov govor "Pogled na Norveško" iz leta 1942.

Romanopisec in esejist Gore Vidal je kasneje trdil, da je bila kronska princesa Marta "zadnja ljubezen" Roosevelta. Rooseveltov sin James je izjavil, da "ni bilo nobenega dvoma, da je bila Marta pomembna osebnost v očetovem življenju med vojno ... obstaja realna možnost, da se je resnično razvil romantični odnos med predsednikom in princeso."

Princesa Marta je preživela velik del druge svetovne vojne v Združenih državah Amerike, kjer je neutrudno delala in podpirala Norveško v ameriški javnosti in vladi. Leta 1942 je obiskala London, kjer je sodelovala v praznovanju rojstnega dne njenega tasta. Ko se je po vojni leta 1945 vrnila na Norveško, je prejela dobrodošlico junaka in je bila opredeljena kot "mati naroda". V celoti je sprejela svojo vlogo kot kronska princesa Norveške in si je ogromno prizadevala za zagotavljanje stabilnosti in blaginje vseh Norvežanov.

Smrt 
Po dolgem obdobju slabega zdravja je Marta v Oslu leta 1954 umrla zaradi raka. Tri leta po njeni smrti je njen mož zasedel prestol kot kralj.

Grbi 
<center>
{| class="wikitable"
| <center>Zakonski grb princese Märtha Norveške
| Kraljevski monogram princese Märtha Norveške
|}

Zapuščina 

970,000 km² veliko območje na Antarktiki je v njeno čast poimenovano Obala princese Marthe.

Kip princese je bil postavljen zunaj norveškega veleposlaništva v Washingtonu leta 2005. Leta 2007 je bila replika kipa postavljena na dvorišče kraljeve palače v Oslu.

Spominski sklad kronske princese Marte je dobrodelno sklad, ki ga vodi norveška krona. Najmlajša hčer kronske princese, princesa Astrid, služi kot predsednica sklada. 1. aprila 1929 je bil sklad prvotno ustanovljen kot Sklad njene kraljeve visokosti princese Marte in sklad «je za zagotovitev finančne podpore socialnim in humanitarnim pobudam, ki jih izvajajo nevladne organizacije." V letu 2005 je imel sklad premoženje približno 28 milijonov norveških kron (NOK) in je izdal nepovratna sredstva v skupnem znesku okoli 1,5 milijona NOK za približno 300 prejemnikov.

Njen sin kralj Harald V. je poimenoval svojo hčerko princesa Märtha Louise po njeni babici.

Priljubljena švedska plast torte Prinsesstårta (Princesina torta) je bil imenovan za Marto in njeni dve sestri, ko so bili otroci.

Nazivi in odlikovanje

Nazivi 
 28. marec 1901 – 1905: Njena kraljevska visokost princesa Märtha Švedska in Norveška
 1905 – 21. marec 1929: Njena kraljevska visokost princesa Märtha Švedska
 21. marec 1929 – 5. april 1954: Njena kraljevska visokost kronska princesa Norveške

Odlikovanje 
 : Veliki križ Kraljevega norveškega reda svetega Olava

Predniki

Sklici

Zunanje povezave 

 Spletna stran norveške kraljevske hiše: Kronska princesa Märtha
 Filmski posnetek ZAVEZNIKI ZMAGAJA NAD MORJEM, ZRAČNA BITKA V BOJU ZA AFRIKO [ETC.] (1943)

Švedske princese
Norveške princese
Rodbina Bernadotte
Nosilci kraljevega norveškega reda svetega Olava